Claudio Costa – pittore italiano del XX secolo
 Claudio Costa – medico sportivo italiano del motociclismo
 Claudio Costa – regista italiano
 Claudio Costa – atleta paralimpico e paraciclista italiano